Col Ferret bezeichnet folgende Schweizer Berge:

 Petit Col Ferret
 Grand Col Ferret